Ключница — многозначное слово:
 Ключница — должность прислуги, подразумевающая хранение ключей от всех замков в доме (см. также экономка).
 Ключница — футляр для хранения и переноски ключей.
 Ключница — навесной шкаф для хранения ключей.
 Ключница — вешалка для хранения ключей.

См. также 
 Ключник
 
 Ключарь

Прислуга